Le nom fait référence à un habitant ou à une personne provenant de la ville de Kalisz. Il existe une variante féminine du nom sous la forme Kaliszewska.

Kaliszewski est un patronyme porté notamment par :

 Jerzy Kaliszewski (1912–1990), un acteur polonais de cinéma
 Krzysztof Kaliszewski, le président du club de football polonais RKS Skra Varsovie
 Marek Kaliszewski (décédé en 1992), un acarologue polonais